

Persone 
Attilio Susi – politico italiano
Domenico Susi – politico italiano
Palmiero Susi – politico italiano

Altro 
Susi – forma ipocoristica del nome proprio di persona Susanna
Susi – abitanti della Susia
933 Susi – asteroide della fascia principale